Texinfo () — свободная система документирования и язык разметки, позволяющие создавать документы в разных форматах из одного исходного текста. Texinfo — часть проекта GNU.

Описание системы 

Исходные файлы Texinfo-документов представляют собой простой текст, размеченный при помощи специальных команд, начинающихся со знака @ (например, @contents или @titlepage). Файлы Texinfo обычно имеют расширение .texi, реже .txi.

При помощи утилит makeinfo, texi2dvi и texi2pdf, входящих в Texinfo, из исходных файлов генерируется документация в форматах:

 info, гипертекстовый формат структурированных документов
 HTML
 PDF
 DVI
 DocBook
 XML; XML-вывод makeinfo практически никак не изменяет представление документа, лишь перенося разметку Texinfo в термины XML
 простой текст

Texinfo использует TeX для генерации печатных форматов файлов, преобразовывая @-команды Texinfo в управляющие структуры TeX.

Язык Texinfo 

В состав языка разметки Texinfo входят команды логического структурирования и выделения текста, создания оглавлений, ссылок, предметного указателя, вставки таблиц. Поскольку Texinfo позволяет получать документацию в разных форматах, есть команды условного включения текста для каждого из выходных форматов.

Пример документа 

Вот небольшой документ, размеченный при помощи Texinfo.

\input texinfo
@setfilename test.info
@documentencoding UTF-8

@settitle Foo Compiler

@copying
Copyright © 2007 Hacker Publishing
@end copying

@titlepage
@title Foo Compiler
@subtitle «A new word in compiler development»
@author J. Random Hacker

@vskip 0pt plus 1filll
@insertcopying
@end titlepage

@headings off

@contents

@ifnottex
@node Top
@top Foo Compiler
@insertcopying
@end ifnottex

@menu
* Introduction::                
* Second Chapter::              
@end menu

@node Introduction
@chapter How it all began

@cindex intro
This is an introductionary chapter.

@node Second Chapter
@chapter Second Chapter

This is Texinfo sample document.

@node Concept Index
@unnumbered Concept Index
@printindex cp

@bye

Страницы man и Texinfo 

Texinfo провозглашается как система для создания больших, развёрнутых руководств (например, документирования библиотек), в то время как традиционная область использования man-страниц — компактные справочные документы. В руководстве по Texinfo утверждается, что формат man несопоставим с крупными Texinfo-источниками  в плане удобства восприятия информации. В дистрибутив Texinfo поэтому не входит утилит для создания man-страниц из файлов Texinfo. Предлагается использовать утилиту help2man для автогенерации страниц man.

Проекты, использующие Texinfo 

Texinfo широко применяется для документирования программ GNU. В их числе GCC и GDB, GNU libc, GNU Emacs (включая Gnus), Bash, GNU Octave, Autotools, Guile, GRUB.

См. также 
 Docbook

Ссылки 
 Домашняя страница Texinfo

Примечания 

Программное обеспечение проекта GNU
TeX
Техническая документация